Чушумова — деревня в Тобольском районе Тюменской области, входит в состав Булашовского сельского поселения.

Рядом проходит трасса Р-404, автобусного сообщения.

Находится примерно в 69 км от Тобольска.

Население

Примечания 

Населённые пункты Тобольского района